Змагання з боксу у ваговій категорії понад 91 кг на Чемпіонаті світу з боксу 2017 пройшли з 26 серпня по 2 вересня.

Призери

Сіяні спортсмени 

<ol start="1">
  Баходір Джалолов (чвертьфінал)
  Хусейн Ішаіш (другий раунд)
  Віктор Вихрист (другий раунд)
  Крістіан Сальцедо (чвертьфінал)

<ol start="5">
  Фоку Арсен (півфінал)
  Максим Бабанін (чвертьфінал)
  Дамілі-Діні Абуду (чвертьфінал)
  Макс Келлер (другий раунд)

Змагання

Посилання 
Жеребкування

91+ кг